De Grand Prix-wegrace van Portugal 2008 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 13 april 2008 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Portugal
Sport in Cascais